Duitsland:
Hofkirchen (Donau), een gemeente in de deelstaat Beieren

Oostenrijk:
Hofkirchen an der Trattnach, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Hofkirchen im Mühlkreis,  een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Hofkirchen im Traunkreis,  een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Hofkirchen bei Hartberg, een plaats in de deelstaat Stiermarken